Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1939/40 werd beslist via de kampioenscompetitie met Feijenoord als winnaar.

Algemeen 
De competitie werd afgewerkt in de vorm van een noodcompetitie. Door de mobilisatie hadden veel clubs dit seizoen minder spelers tot hun beschikking. De KNVB besloot daarom ook dat er niet gedegradeerd kon worden.

Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was GVAV, van de Oostelijke Heracles, Juliana van Zuid, en Blauw-Wit en Feijenoord van respectievelijk West I en West II.

Door het uitbreken van de oorlog liep de kampioenscompetitie vertraging op. Uiteindelijk werd de kampioenswedstrijd van Feijenoord pas gespeeld op 18 augustus 1940, twee weken voordat de nieuwe competitie weer zou beginnen. Feyenoord kon voor deze wedstrijd geen gebruik van de net gebouwde Kuip maken en week dus uit naar Het Kasteel van Sparta waar het goed vol zat. De feestvreugde om het vijfde landskampioenschap was begrijpelijkerwijs echter niet al te uitbundig met het bombardement op Rotterdam nog vers in het geheugen bij de spelers en de fans.

De karakteristieken van de kampioenswedstrijd: 18-08-1940: Feijenoord – Heracles 2-0 (2-0).
Opstelling Feijenoord: Scholtens; Van der Lelie, Van der Heide; Paauwe, Kuppen, De Vroet; Zaanen (10e Smit, 45e Van Geffen), Vrauwdeunt, Vente, Sinke, Linssen.
Opstelling Heracles: Dekkers sr.; Knoef, Koldewijn; Entjes, Dekkers jr., Lassche; Krabshuis, Dirkinck, Veldhuis, Van der Veen, Jaarsma.
Scoreverloop: 1-0 Sinke (15e), 2-0 Vente (24e).
Scheidsrechter: Van Asperen.
Toeschouwers: 18.000 (terrein Sparta).

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1939/40
Competitievoetbal 1939/40